Pulses Headline Tour è il tour d'esordio del gruppo statunitense Karmin, per promuovere l'album Pulses.

Note

Tour musicali del 2014
Tour dei Karmin